Irządze ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 Irządze (Powiat Zawierciański) in der Woiwodschaft Schlesien
 Irządze (Jemielno) in der Gemeinde Jemielno in der Woiwodschaft Niederschlesien